Haberbach ist ein geographischer Name

von Gewässern:
 Haberbach (Degernbach), linker Zufluss des Degernbachs bei Oberham, Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Haberbach (Kleine Tulln), rechter Zufluss der Kleinen Tulln in Niederösterreich 
 Haberbach (Pulschnitz), rechter Zufluss der Pulschnitz in Münchberg, Landkreis Hof, Bayern
 Haberbach (Schwarzer Regen), rechter Zufluss des Schwarzen Regen im Blaibacher See bei Hafenberg, Bad Kötzting, Landkreis Cham, Bayern
 Haberbach (Tauerner Graben), linker Oberlauf des Tauerner Grabens bei der Kräuterwiesenalm, Gemeinde Frasdorf, Landkreis Rosenheim, Bayern, im Flusssystem der in den Inn mündenden Rohrdorfer Achen

 Haberbach, deutscher Name des Černý potok bei Úštěk (deutscher Name Auscha), Okres Litoměřice, Ústecký kraj, Tschechien
 Haberbach, deutscher Name  der Zdobnice (Fluss) am Oberlauf
 Haberklinge, rechter Zufluss des Epbachs bei Eckartsweiler, Stadt Öhringen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

einer Ortschaft:
 Haberbach (Pfarrkirchen), Dorf der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern 

eines Bauwerks:
 Schloss Haberbach oder Schloss Hohenrain, ehemaliges Schloss bei Graz, Steiermark